

Бабино — село, Кюстендильська область

Бабино — село, община Демир-Хисар

Бабино — село, Зав'яловський район, Удмуртія
 Бабино — присілок, Глазовський район, Удмуртія

Бабино — село, Львівська область, Самбірський район

Бабино — село, община Беране

Див. також 
 Бабіно (Підляське воєводство)
 Бабине
 Бабкіно